Łącko (gromada w powiecie sławieńskim)
 Łącko (gromada w powiecie nowosądeckim)